Schwödiau heißen folgende geographische Objekte:

 Schwödiau (Gemeinde Dietach), Ort nördlich von Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Schwödiau (Gemeinde Wolfern), Ort südlich von Dietach, bei Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich (ehem. Ortschaft)